Фёдор Грице́нко:
 Гриценко, Фёдор Гаврилович (1914—2007) — гвардии сержант, полный кавалер ордена Славы.
 Гриценко, Фёдор Фёдорович (1814—1889) — малороссийский музыкант, бандурист, кобзарь.